Чу́до-же́нщина может означать:
 Чудо-женщина / Диана Принс — вымышленная супергероиня комиксов DC Comics.
 Диана Принс — персонаж Расширенной вселенной DC.
 «» — фильм 1974 года.
 «Чудо-женщина» — телесериал (1975—1976).
 «Чудо-женщина» — мультфильм 2009 года.
 «Чудо-женщина» — фильм 2017 года.
 «Чудо-женщина 1984» — продолжение фильма «Чудо-женщина» 2017 года.